Kabinet Dwikora I, Indonesisch kabinet van 27 augustus 1964 tot 22 februari 1966
Kabinet Dwikora II, Indonesisch kabinet van 24 februari tot 28 maart 1966
Kabinet Dwikora III, Indonesisch kabinet van 28 maart tot 25 juli 1966